Iti, faraó a l'antic Egipte
 Iti, compositora a l'antic egipte